Praça do Japão pode se referir a:

 Praça do Japão de Curitiba;
 Praça do Japão de Porto Alegre;

Desambiguação